Hermann Gebauer bezeichnet

 Likörfabrik Hermann Gebauer, denkmalgeschütztes Gebäudeensemble in Gießen

Hermann Gebauer ist der Name folgender Personen:
 Hermann Gebauer (Unternehmer) (1877–1953), deutscher Textilunternehmer, Begründer der MEWA-Unternehmensgruppe